LSK kan syfta på:

LSK – en sportklubb i Lillestrøm i Norge, se Lillestrøm SK
LSK – en svensk fotbollsklubb från Ljungskile, se  Ljungskile SK
LSK – en sportklubb i Lund, bildades 1930, se Lunds SK
LSK – IATA:s kod för en flygplats i Lusk, Wyoming,  USA, se Lusk Municipal Airport